Niemcy:
 Schongau – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weilsheim-Schongau
 Schongau – stacja kolejowa w Schongau

Szwajcaria:
 Schongau – gmina w kantonie Lucerna, w okręgu Hochdorf

Zobacz też:
 Weilsheim-Schongau